Астраха́нский мост — название ряда мостовых сооружений в России:

 Астраханский мост — мост через реку Царицу в Волгограде (первый мост построен в 1868 году, настоящий в 1964 году).
 Астраханский мост (старый) — мост через Волгу Астрахани (построен в 1946—1949 годах; по другим сведениям — в 1952 году).
 Астраханский мост (новый) — мост через Волгу Астрахани (построен после Нового).

См. также 
 Астраханский переулок
 Астраханская улица